Саянту́й — топоним в Бурятии:

Топоним 
 Саянтуй — река в Тарбагатайском районе Бурятии, правый приток Селенги.
 Саянтуй — посёлок при станции в Тарбагатайском районе Бурятии.
 Саянтуй — железнодорожная станция Восточно-Сибирской железной дороги в Тарбагатайском районе Бурятии.

См. также 
 Верхний Саянтуй
 Нижний Саянтуй 

Тарбагатайский район Бурятии